Andrzej Rybski (zm. 1698) – polski jezuita, rektor Akademii i Uniwersytetu Wileńskiego Towarzystwa Jezusowego, rektor kolegium jezuitów w Braniewie w latach 1684–1687
 Andrzej Rybski (1953–2017) – polski hokeista, ojciec piłkarza
 Andrzej Rybski (ur. 1985) – polski piłkarz, syn hokeisty